Aleksandr Berkoutov (en ) est le nom de plusieurs personnalités :

 Aleksandr Berkoutov (1911-1962), pilote de chasse soviétique
 Aleksandr Berkoutov (1933-2012), rameur soviétique